Eine Sicherungseinrichtung besteht in verschiedenen Bereichen.

Beispiele sind die Sicherungseinrichtungen der Bankengruppen im Rahmen der Einlagensicherung, die Einlagensicherungsfonds, wie die
 Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
 Institutssicherung der Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen oder die
 Entschädigungseinrichtung deutscher Banken.
Vergleichbare Sicherungseinrichtungen gibt es im Versicherungsbereich, wie 
 Protektor (Schutzausrüstung)

Sicherungseinrichtungen finden sich auch im Bereich der Technik, wie die
 Sicherungstechnik